Charles Gordon-Lennox, V duca di Richmond – nobile inglese
 Charles Gordon-Lennox, VI duca di Richmond – nobile e politico britannico
 Charles Gordon-Lennox, VII duca di Richmond – nobile e politico britannico
 Charles Gordon-Lennox, VIII duca di Richmond – nobile, militare e politico britannico
 Charles Gordon-Lennox, X duca di Richmond – pari britannico
 Charles Gordon-Lennox, XI duca di Richmond – pari britannico